Édouard – variante del nome proprio di persona Edoardo
 Edouard – nome di diversi uragani e tempeste
 Doddy Édouard – calciatore mauriziano
 Guillano Édouard – calciatore mauriziano
 Romain Édouard – scacchista francese

Pagine correlate 
Edward